Ljubljanska pokrajina je bil naziv več teritorialnih organizacija:
 Ljubljanska pokrajina - Italijanska okupacijska pokrajina (1941-1943)
 Ljubljanska pokrajina - vojaško-upravna enota TO RS in SV